Rodan de Alexandria (século I), filósofo grego.

Ver também 

 Glossário do Livro de Urântia

Filósofos da Roma Antiga
Romanos antigos do século I
Gregos do século I
Filósofos do século I